Metrobates är ett släkte av insekter. Metrobates ingår i familjen skräddare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skräddare
Metrobates